Рон Лоу (,  21 червня 1950, Бертле) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1970 року.

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 103-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс»,  «Вашингтон Кепіталс»,  «Детройт Ред-Вінгс»,  «Квебек Нордікс»,  «Едмонтон Ойлерс» та  «Нью-Джерсі Девілс».

Тренерська робота 
1994 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами НХЛ «Едмонтон Ойлерс» та «Нью-Йорк Рейнджерс». У команді «Оттава Сенаторс» з 2004 по 2008 був тренером воротарів та асистентом головного тренера.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі, як тренер в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1987, 1990.

Статистика гравця (НХЛ)

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Оттава Сенаторс»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»